

Cinema 
 Unknown – film muto del 1916 prodotto dalla Essanay
 Identità sospette (Unknown) – film del 2006 diretto da Simon Brand 
 Unknown - Senza identità (Unknown) – film del 2011 diretto da Jaume Collet-Serra

Editoria 
 Unknown – pulp magazine creata da John W. Campbell

Personaggi immaginari 
 Unknown – personaggio della serie di videogiochi Tekken
 Unknown – pseudonimo di Xemnas, un personaggio del videogioco Kingdom Hearts II
  – nome giapponese del Pokémon Unown

Pagine correlate 
 The Unknown